Аэропорт Дубровник  — международный аэропорт в Хорватии, расположенный примерно в 15 км от центра Дубровника возле деревни Чилипи, в связи с чем его иногда называют «аэропорт Чилипи». Является третьим по загруженности аэропортом по пассажиропотоку после аэропортов Загреб и Сплит.

История 

Аэропорт Дубровник был открыт в 1962 году.

В 1987 году аэропорт Дубровника достиг своей максимальной загруженности в истории, перевезя 1,5 миллиона пассажиров и 2500 тонн грузов. Боевые действия в ходе войны в Хорватии в начале 90-х годов привели к закрытию аэропорта. Вновь открыт в 2000 году.

Терминалы 

В мае 2010 года был открыт терминал B с пропускной способностью до 2 миллионов пассажиров в год.

Авиакомпании и направления полетов

Статистика 

Пассажиропоток резко увеличивается в период курортного сезона и достигает максимума в июле-августе. Основные авиакомпании — Croatia Airlines (383 тыс. чел.), easyJet (189) и Norwegian Air Shuttle (156). Главные страны-направления по количеству пассажиров — Великобритания (404 тыс. чел.), Франция (170), Хорватия (внутренние рейсы, 155), Германия (154), Испания (122). Главные города-направления: Лондон (230 тыс. чел.), Загреб (150), Париж (101).

Катастрофы 
9 апреля 1996 года на подлёте к аэропорту Дубровника разбился Boeing CT-43A, принадлежавший ВВС США: на его борту находилась делегация Министерства торговли США во главе с министром Роном Брауном.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт аэропорта

Аэропорты Хорватии
Транспорт Дубровника
Здания и сооружения Дубровника